Торчки:

 Торчки — молодёжная комедия с участием звёзд рэпа Метод Мэна и Рэдмэна.
 Торчки — альбом саундтреков к фильму Торчки.
 Торчки — островные скалы возле острова Парамушир, из состава северной группы  Большой Курильской гряды.